Káldy Zoltán (1919–1987) evangélikus lelkész,  országos püspök-elnök, országgyűlési képviselő
 Káldy Zoltán (1969) atléta, hosszútávfutó